Саратовский округ — административно-территориальная единица Нижне-Волжского края, существовавшая в 1928—1930 годах, в Союзе ССР.

История 
Саратовский округ был образован в 1928 году. Центром округа был назначен город Саратов. 1 июля 1929 года округ был переименован в Аткарский, а его центр перенесён в город Аткарск.

По данным на 1929 год округ делился на 10 районов:
 Аткарский (центр — город Аткарск)
 Баландинский (центр — село Баланда)
 Вязовский (центр — село Вязовка)
 Екатериновский (центр — посёлок при станции Екатериновка)
 Лысогорский (центр — село Лысые Горы)
 Малосердобинский (центр — село Малая Сердоба)
 Петровский (центр — город Петровск)
 Саратовский (центр — город Саратов)
 Татищевский (центр — село Татищево)
 Ягоднополянский (центр — село Ягодная Поляна)

30 июля 1930 года Аткарский округ, как и большинство остальных округов Союза ССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Нижне-Волжского края.

Примечания

Источники 
 Административное деление Союза ССР. , 1929.

Округа РСФСР